Игорь Олейников: Олейников, Игорь Михайлович (род. 1943) — американский миллиардер.
 Олейников, Игорь Юльевич (род. 1953) — советский и российский художник-иллюстратор.